

Persone 
 Emma di Gurk (980 circa-1045) – nobildonna austriaca
 Eduard Gurk (1801-1841) – pittore austriaco

Geografia

Austria 
 Gurk – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Diocesi di Gurk – diocesi con sede a Gurk
 Gurk – ex comune ora frazione di Gnesau, comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Gurk – fiume affluente della Drava (Carinzia)